Ма́щенко — українське прізвище. Відомі носії:

 Мащенко Іван Гаврилович (1938-2019) — український тележурналіст, організатор телевиробництва.
 Мащенко Ігор Сергійович (1939) — український вчений-стоматолог.
 Мащенко Микола Павлович (1929—2013) — український кінорежисер, сценарист, письменник.
 Мащенко Олександр Васильович — головний редактор телеканалу XSPORT, сайту XSPORT.ua, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (посмертно).
 Мащенко Олександр Сергійович (1985) — український плавець.
 Мащенко Руслан Михайлович (1971) — російський легкоатлет.
 Мащенко Станіслав Трифонович (1938) — український філософ та релігієзнавець.

Див. також 
 Міщенко

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко